Division II i fotboll 1979 var 1979 års säsong av Division II som bestod av två serier, med 14 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick direkt upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norra 

IK Brage till Allsvenskan och Enköpings SK, IK Sirius och Gammelstads IF flyttades ner till division III. Från Allsvenskan kom AIK och från division III kom IF Brommapojkarna, Gefle IF/Brynäs IF, BK Forward och Karlstads BK.

Södra 

Mjällby AIF till Allsvenskan och Norrby IF, BK Derby och Alvesta GIF flyttades ner till division III. Från Allsvenskan kom IS Halmia och från division III kom Karlskrona AIF och IFK Kristianstad. Nyköpings BIS flyttades över från den norra serien till den södra.

Källor 

Fotboll i Sverige 1979
1979
Fotbollssäsongen 1979